Ханс-Йоахим Щук е германски автомобилен състезател. Роден е на 1 януари 1951 година. Има 74 старта във Формула 1, в които записва два подиума и 29 точки. Състезава се за четири различни отбора.

Резултати във Формула 1

Източници 

 

Щук, Ханс-Йоахим